Het WTA-tennistoernooi van Eastbourne (officieel Britannic Asset Management Championships) van 2002 vond plaats van maandag 17 tot en met zaterdag 22 juni 2002 in de Engelse kustplaats Eastbourne. Het was de 28e editie van het vrouwentoernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Lindsay Davenport was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Joegoslavische Jelena Dokić kwam niet verder dan de tweede ronde.

De ongeplaatste Chanda Rubin uit de Verenigde Staten won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de even­eens ongeplaatste Russin Anastasija Myskina in twee sets. Rubin wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Eastbourne op haar naam te schrij­ven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste sinds ander­half jaar. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs wonnen het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Cara Black en Jelena Lichovtseva in drie sets, met tiebreaks in de eerste en de tweede set. Het was hun 29e gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Raymond had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australische Stubbs negen.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Eastbourne 2002
Eastbourne